W Polsce
 Luboń – miasto
 Luboń – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Luboń – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Luboń – kolonia osady Barzkowice w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Inne
 Luboń – jeden z pseudonimów płk Kazimierza Bąbińskiego
 Luboń – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Łachwa
 Luboń – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Luboń koło Poznania. Luboń Wielki, Luboń Mały. Stary Luboń, Nowy Luboń
 Lubań, Lubień, Lubiń
 Rezerwat przyrody Luboń Wielki